Гуго́ VI де Лузинья́н (Гуго Дьявол; ; ок. 1039 — ), также известен под прозвищем Коричневый, сеньор де Лузиньян и де Куэ с 1060 года, граф де Ла Марш с 1091 года, сын Гуго V Благочестивого и Альмодис де Ла Марш.

Биография

Правление 
Гуго VI заявил претензии на графство Ла Марш и начал войну за наследование. Захватить графство ему не удалось, и борьба Лузиньянов за это владение продолжалась до самого конца XII века.

Прозвище «Дьявол» Гуго получил от монахов аббатства Сен-Мексан. Гуго VI, несмотря на свою набожность, постоянно конфликтовал с этим аббатством. Дело дошло до того, что в их распрю пришлось вмешаться герцогу Аквитании, епископам Пуатье и Сента, и даже папе Пасхалию II.

В 1086 году Кастилия начала войну с Альморавидами. Графу Беренгеру Рамону II Барселонскому, который приходился Гуго единоутробным братом — см. Альмодис де Ла Марш, также угрожало нападение Альморавидов. Гуго VI, совместно с другим своим единоутробным братом графом Раймундом IV Тулузским, отправился в Испанию на помощь графу Барселоны и в 1087 году участвовал в осаде Туделы.

Гуго, вместе с упомянутыми братьями Раймундом и Беренгером Рамоном, участвовал в первом крестовом походе. Принял участие и в крестовом походе 1101 года. В 1102 после Пасхи отплыл из Святой Земли обратно во Францию, но его корабль попал в шторм, был поврежден, и Гуго пришлось вернуться. Сойдя на берег, он получил призыв о помощи от короля Иерусалимского Бодуэна I, и отправился вместе с ним отражать египетское вторжение. Погиб 18 мая 1102 года во . По другой версии не погиб, а был взят в плен, затем освобожден и в конце 1103 года вернулся на родину. где и умер. Хроника аббатства Сен-Мексан сообщает о его смерти в 1110 году.

Семья и дети 
Жена: (с 1084/1095) Ильдегарда де Туар (ум. после 1099), дочь Эмери IV, виконта де Туара и Оренгарды де Молеон. Имели несколько детей, в том числе:
 Гуго VII Коричневый (до 1090 — ок. 1151), сеньор де Лузиньян и граф де Ла Марш (1102/1110—ок. 1151);
 Роргон (ум. после 1106)
 Иоланда, замужем за Эмери, сиром де Перюссом

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Сеньоры де Лузиньян

Родившиеся в 1030-е годы
Дом де Лузиньян
Сеньоры де Лузиньян
Графы де Ла Марш
Сеньоры де Куэ
Правители Европы XI века
Правители Европы XII века
Участники Первого крестового похода
Участники Крестового похода 1101 года